Cratere Kuiper – cratere lunare
 Cratere Kuiper – cratere marziano
 Cratere Kuiper – cratere mercuriano